Николай Яковлевич Суслов (9 декабря 1934, село Крапивинцы, теперь Арбажского района Кировской области Российская Федерация — погиб 5 сентября 1982, Ленинград) — советский деятель, 2-й секретарь Ленинградского городского комитета КПСС, 2-й секретарь Ленинградского областного комитета КПСС. Член ЦК КПСС в 1981—1982 годах.

Биография 
Родился в многодетной крестьянской семье. В 1954 году окончил Рижское мореходное училище.

В 1954—1956 годах — матрос, штурман на судах Черноморского и Балтийского морских пароходств.

В 1956—1961 годах — курсант Ленинградского высшего инженерного морского училища имени адмирала Макарова.

Член КПСС с 1961 года.

В 1961—1963 годах — секретарь комитета ВЛКСМ Балтийского морского пароходства.

В 1963—1964 годах — первый помощник капитана по политической работы на судах заграничного плавания Балтийского морского пароходства.

Окончил курсы Высшей партийной школы ЦК КПСС.

В 1965—1966 годах — первый помощник капитана по политической работы на судах заграничного плавания Балтийского морского пароходства.

В 1966—1969 годах — заместитель секретаря партийного комитета Балтийского морского пароходства.

В 1969—1970 годах — заместитель заведующего, в 1970—1975 годах — заведующий отделом транспорта и связи Ленинградского областного комитета КПСС.

В 1975—1979 годах — 1-й секретарь Петроградского районного комитета КПСС города Ленинграда

В 1979—1980 годах — секретарь Ленинградского городского комитета КПСС.

В 1980 году — 2-й секретарь Ленинградского городского комитета КПСС.

31 октября 1980 — 5 сентября 1982 года — 2-й секретарь Ленинградского областного комитета КПСС.

5 сентября 1982 трагически погиб во время автомобильной катастрофы.

Награды и звания 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Дружбы народов
 медали

Источники 
 Центральный комитет КПСС, ВКП (б), РКП (б), РСДРП (б). Историко-биографический справочник. Автор-составитель Горячев Ю. В. Москва: Граница, 2015 (рус.)
 Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. 1981. Выпуск 25-й. Москва: Советская Энциклопедия, 1981

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Вторые секретари Ленинградского горкома КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Члены ЦК КПСС
Вторые секретари Ленинградского обкома КПСС
Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях
Погибшие в автомобильных катастрофах